Morden kan syfta på:

 Morden (TV-serie) – en fristående fortsättning på serien Graven från 2009

Geografi

Kanada 

 Morden, Manitoba – en stad i delstaten Manitoba

Storbritannien 

 Morden, Dorset, ort i England, 
 Morden, London – ett distrikt i London Borough of Merton
 Morden (tunnelbanestation)

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar